Клинцово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Клинцово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Клинцово — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Клинцово — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.